Geburtenregister steht für:

 Personenstandsregister #Geburtenregister in Deutschland
 Zentrales Personenstandsregister in Österreich
 Infostar in der Schweiz

Siehe auch:
 Geburtenbuch
 Geburtsurkunde